Zuidbroek kan verwijzen naar:
 Stadsbroek (Assen) - Sportcomplex in Assen-Zuid, bekend van onder andere De Bonte Wever
 Stadsbroek (Bredevoort) - straat in Bredevoort
 Stadsbroek (Zwolle) - buurt in Zwolle